Евгений Епифанов:
 Епифанов, Евгений Александрович (в монашестве Кирилл; 1964—2011) — архимандрит Русской православной церкви, наместник Муромского Спасо-Преображенского монастыря.
 Епифанов, Евгений Александрович (род. 1985) — российский и германский бендист.